Малышево — село в Шелопугинском районе Забайкальского края России. Входит в состав сельского поселения «Шелопугинское». Основано в XVIII веке.

География 
Село находится в южной части района, на левом берегу реки Унды, при автодороге , на расстоянии примерно 12 километров (по прямой) к юго-востоку от села Шелопугина. Абсолютная высота — 716 метров над уровнем моря.
Климат
Климат характеризуется как резко континентальный, с продолжительной морозной малоснежной зимой и коротким тёплым летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января) составляет −33,6 °С (абсолютный минимум — −59 °С), температура самого тёплого (июля) — 17,7 °С (абсолютный максимум — 36 °С). Безморозный период длится в течение 74 дней. Среднегодовое количество осадков — 359 мм
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 52,1 %, женщины — соответственно 47,9 %.

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 99 % из 194 чел.

Инфраструктура 
Действуеют начальная школа и фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Шелопугинского района